De stad Sneek telt 52 gemeentelijke monumenten. Zie ook de Lijst van rijksmonumenten in Sneek.

 
 

 

 

 

 

|}

 
Sneek